Jahnsfeld ist der Name folgender Orte:

in Polen
 Janowice (ehemals Jahnsfeld im Landkreis Sorau (Lausitz), Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Lubsko
 Janowice (ehemals Jahnsfeld im Landkreis Schroda, Reichsgau Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Środa Wielkopolska
 Jacewo (ehemals Jahnsfeld im Landkreis Hohensalza, Reichsgau Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Inowrocław